«Ку́рико Уни́до» () — чилийский футбольный клуб из города Курико. В настоящий момент он выступает в Примере B, втором по силе дивизионе страны.

История 
«Курико Унидо» был основан 26 февраля 1973 года на базе клуба «Депортес Бадминтон», участника чилийской Примеры в 1933—1949 годах, расформированного в 1949 году, воссозданного в 1970 году и переехавшего из Сантьяго в Курико.

«Курико Унидо» играет свои домашние матчи на стадионе Ла-Гранха в Курико, вмещающем 12 000 зрителей.

Достижения 
 Победитель Примеры B: 2
 2008, 2016/17
 Победитель Третьего дивизиона: 1
 2005

Клубные факты 
 Сезонов в Примере (6): (2009, 2017—)
 Сезонов в Примере B (26): 23 (1974—1980, 1983—1990, 2006—2008, 2010—2017)
 Сезонов в Третьем дивизионе (17): 17 (1981—1982, 1991—2005)
 Самая крупная победа: 14:0 (против Депортес Ренго, Третий дивизион, 2004)
 Самое крупное поражение: 0:7 (против Универсидад Католика, Примера, 2009)
 Лучший бомбардир: Луис Мартинес (31 гол, 1983—1988)

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Чили